Twat steht für

 Twat (Berber), in der Sprache der Berber die Bezeichnung eines Volkes sowie die Bezeichnung einer Region
 Twat (englisch), eine vulgäre Bezeichnung

Siehe auch:
 Twatt